Németország
 Hanstedt, település Alsó-Szászországban, az Uelzeni járásban
 Hanstedt, település Alsó-Szászországban, az Harburgi járásban